Вл. Га́ков (настоящее имя — Михаи́л Андре́евич Ковальчу́к; 8 февраля 1951, Казань) — российский , переводчик и критик фантастики.

Биография Гакова 
Родился в Казани. Окончил Московский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». Возглавлял Клуб любителей фантастики МГУ. Работал в различных физических НИИ и редакции журнала «Наука и религия». Состоял членом Совета по приключенческой литературе Союза писателей СССР. С 1984 по 1990 год — член Союза журналистов СССР. С 1989 года — профессиональный литератор. В 1990 году читал курс лекций по фантастике в Центральном мичиганском университете в Маунт-Плезанте (США), а затем — в двух московских университетах.

История псевдонима 
Первоначально под псевдонимом Владимир Гаков печаталось три автора: Владимир Гопман, Андрей Гаврилов и Михаил Ковальчук, однако затем остался только один — Михаил Ковальчук — который и сократил псевдоним до Вл. Гаков. Ковальчук также печатался под псевдонимами Михаил Андреев , Михаил Ковалёв, Бор. Багаляк.

Творчество 
Как критик фантастики дебютировал в 1976 году, опубликовав рецензию «Два „штриха“ к знакомому портрету» на сборник Рэя Брэдбери «Р — значит ракета».

Автор статей о советской фантастике для «Энциклопедии фантастики» под редакцией  (1993), антологии «Фантастика Века» (1995), «XX век. Хроника человечества» (2002) и других, а также предисловий к сборникам фантастики и многочисленных статей по фантастике. Книги Вл. Гакова переводились на многие языки мира и издавались в США, Германии, Швеции. На сегодняшний день он является крупным специалистом по русской и зарубежной фантастике. Опубликовал сотни статей и обзоров, посвящённых как истории и отдельным аспектам фантастической литературы, так и творчеству отдельных авторов. Под его редакцией вышла первая и единственная в России «Энциклопедия фантастики. Кто есть кто» (1995), в которой он был и редактором-составителем и автором большинства статей. Его перу также принадлежат несколько переводов зарубежной фантастической критики, а также перевод рассказа Рэя Брэдбери «Изгои».

Библиография

Книги 
 Виток спирали. Зарубежная фантастика 60—70-х гг. — М.: Знание, 1980. — 64 с.
 Четыре путешествия на машине времени (Научная фантастика и её предвидение) — М.: Знание, 1980. — 192 с.
 «Темна вода во облацех…» — М.: Политиздат, 1987. — 128 с. — (Беседы о мире и человеке).
 Ультиматум: Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности. — М.: Политиздат, 1989. — 347 с.
Фантастика века / Сост. Вл. Гаков. — Минск: «Полифакт»,1995. — 618 с. 
 XX век. Хроника человечества. — Москва: Олма-Пресс, 2002. — 623 с.: ил. — ISBN 5-224-03304-7
Круглые даты 2003 года. — Москва: Олма-Пресс, 2003. — 384 с. 
 Фантастическая судьба фантастических книг (не опубликована)
 Жизнь удалась? Как жили, сколько и на чём зарабатывали, сколько и на что тратили «старые русские». — Москва: Добрая книга, 2007. — 391 с. — ISBN 978-5-98124-200-7
 2009 — Сто историй про большие деньги

Составитель сборников 
 1975 — Воробьи Галактики (Galaxisspatzer, ГДР)
Антология «Весна света» («Ljusets vår». —  Stockholm: Delta, 1977 г. / переводчик Йелль Ренстрём); в 1981 году вышла в США
 Сборник научной фантастики. Выпуск 21. — М.: Знание, 1979. — 256 с.
 Научная фантастика. — М.: Знание, 1980. — 384 с.
1981 — Весна мира (World ́s Spring, США)
Благоустроенная планета (Gut eingerichtete Planeten: Phantastische Erzählungen / Umschlag- und Einbandentwurf: Olaf Nehmzow; Herausgegeben von W.Gakow. — Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1982. — 308 S.)
 1985 — Научная фантастика (2-е изд.)
 Другое небо. — М.: Издательство политической литературы, 1990. — 576 с. 
 День гнева. — М.: Знание, 1992. — 320 с.
 Бесконечная игра. — М.: Знание, 1992. — 272 с.
Урсула Ле Гуин. Левая рука Тьмы. — М.: Радуга, 1992. — 384 с.
Энциклопедия фантастики. — Минск: Галаксиас, 1995. — 694 с. 
Фантастика века / Сост. Вл. Гаков. — Минск: «Полифакт»,1995. — 618 с. 
Теодор Старджен. Избранное: В 2 т. — М.: Полифакт — МИГ, 1996. — 416 с.

Награды и звания 
 1977 — Приз имени Жюля Верна — за антологию советской научной фантастики «Весна света», вышедшую в Швеции
 1982 — премия «Великое Кольцо» за вклад в фантастику
 1997 — Мемориальный приз имени В. И. Бугрова коллективу авторов «Энциклопедии фантастики» во главе с Вл. Гаковым
 1998 — номинация на премию «Интерпресскон» за цикл статей по истории американской фантастики
1998 — премия «Мраморный фавн» за цикл статей о зарубежной фантастике XX века
1999 — диплом «Сигма-Ф» за статью «Бей жукоглазых!»: Кинокритика («Видеодром»)
2000 — диплом «Сигма-Ф» за статью «Зловещий Оскар Голливуда»: Кинокритика («Видеодром»)
2003 — диплом «Сигма-Ф» за статьи «Хранители отправляются в дорогу»  и «Писатель, бегущий по лезвию»: Кинокритика («Видеодром»)

Литература

Ссылки 
 Вл. Гаков в «Лаборатории фантастики»
 Вл. Гаков в Архиве Фантастики
 Книга «Четыре путешествия на машине времени» на сайте Русская Фантастика
 М. Ковальчук на сайте «Фантастика 3000»

Выпускники физического факультета МГУ
Литературные критики XXI века
Члены Союза журналистов СССР
Критики научной фантастики